est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide sinapique ou acide 3,5-diméthoxy-4-hydroxycinnamique, numéro CAS 
 acide 4-acétyl-3,5-diméthoxybenzoïque, numéro CAS 
 trinexapac ou acide (RS)-4-cyclopropyl(hydroxy)méthylène-3,5-dioxocyclohexanecarboxylique, numéro CAS 

 Ester
 salicylate de 2-(acétoxy)éthyle, numéro CAS 
 téréphtalate de 2-hydroxyéthyle et de méthyle, numéro CAS 
 4-méthoxyisophtalate de diméthyle, numéro CAS 
 salicylate de 2-ethoxy-2-oxoéthyle, numéro CAS 
 (4-hydroxyphényl)malonate de diméthyle, numéro CAS